Lampersdorf steht für:

 Lampersdorf (Allersberg), Ortsteil von Allersberg, Landkreis Roth, Bayern
 Lampersdorf (Klipphausen), einen Ortsteil von Klipphausen, Landkreis Meißen, Sachsen
 Lampersdorf (Wermsdorf), Ortsteil von Wermsdorf, Landkreis Nordsachsen, Sachsen 

 Lampersdorf (Gemeinde Niederkappel), Ortschaft der Gemeinde Niederkappel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

 Grodziszcze, deutsch Lampersdorf, Ortschaft der Gemeinde Stoszowice, Polen
 Zaborów, deutsch Lampersdorf,  Ortschaft der Gemeinde Ścinawa, Polen

 Lampertice, deutsch Lampersdorf, Gemeinde in Tschechien

Siehe auch:
 Lamperstorf (Begriffsklärung)